Neuville-sur-Ornain ist eine französische Gemeinde im Département Meuse in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 11,74 km² und  Einwohner ().

Nachbargemeinden sind: Laimont, Val-d’Ornain, Vassincourt und Revigny-sur-Ornain.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche St-Martin
 Ehemaliges Waschhaus, erbaut 1855

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Meuse. Flohic Editions, Band 2, Paris 1999, ISBN 2-84234-074-4, S. 781–783.

Weblinks 

 Neuville-sur-Ornain bei www.annuaire-mairie.fr

Ort in Grand Est
Träger des Croix de guerre 1914–1918 (Ort in Frankreich)